AKW – codice vettore ICAO di Angkor Airways
 akw – codice ISO 639-3 della lingua akwa